

Cinema
Manhunt – film del 2017 diretto da John Woo

Televisione
Manhunt – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1951 al 1952
Manhunt – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1961
Manhunt – serie televisiva britannica trasmessa nel 1969
Manhunt – miniserie televisiva del 2017
Caccia all'uomo (Manhunt) – episodio della seconda stagione di Star Trek: The Next Generation

Videogiochi
Manhunt – videogioco del 2003.
Manhunt 2 – videogioco del 2007.

Pagine correlate
Man Hunt